Патріс Бержерон (; 24 липня 1985, м. Ансьєн-Лоретт, Канада) — канадський хокеїст, центральний нападник. Виступає за «Бостон Брюїнс» в Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2000 року виступами на юніорському рівні, згодом захищав кольори «Акаді-Батерст Тайтен» (ГЮХЛК).

2003 року був обраний на драфті НХЛ під 45-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Захищав кольори професійних команд «Провіденс Брюїнс», «Лугано». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Бостон Брюїнс».

Був гравцем молодіжної збірної Канади, у складі якої брав участь у 6 іграх. 

У складі національної збірної Канади Олімпійський чемпіон зимових Олімпійських ігор 2010 та 2014, чемпіон світу 2004 року.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон зимових Олімпійських ігор — 2010, 2014.
 Чемпіон світу — 2004.
 Переможець молодіжного чемпіонату світу — 2005.
 Володар Кубка Стенлі — 2011.
 Член «Тройного золотого клубу» — 2011.
 Нагорода Плюс-Мінус — 2012.
 Трофей Френка Дж. Селке — 2012, 2014, 2015, 2017, 2022.
 Трофей Кінга Кленсі — 2013.
 Володар Кубка світу — 2016.
 Приз Марка Мессьє — 2021.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Володарі Кубка Стенлі
Канадські олімпійські чемпіони
Олімпійські чемпіони з хокею із шайбою
Чемпіони світу з хокею
Хокеїсти АХЛ
Спортсмени з Массачусетсу